|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2007 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2007 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 79e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennis­toernooi van Cincinnati 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Vera Zvonarjova was haar titel niet komen verdedigen, wegens een polsblessure.

Het eerste reekshoofd, Anna Tsjakvetadze uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Japanse Akiko Morigami in twee sets. Tsjakvetadze wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2007.

De Nederlandse Brenda Schultz, die zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had veroverd, bereikte daar de tweede ronde, waarin het tweede reekshoofd Patty Schnyder te sterk voor haar was.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Maria Elena Camerin en Gisela Dulko hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Bethanie Mattek en Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Alina Zjidkova en Tatjana Poetsjek in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Mirza vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2007
Cincinnati